In der Mathematik sind verschiedene Sätze als Satz von Hurwitz bekannt. Sie alle gehen zurück auf Adolf Hurwitz. 

Es handelt sich um folgende Sätze:

 der Satz von Hurwitz in der Funktionentheorie über den Abbildungsgrad einer Folge holomorpher Funktionen
 der Satz von Hurwitz über Automorphismengruppen über die Größe der Automorphismengruppe einer kompakten Riemannschen Fläche
 die Formel von Riemann-Hurwitz (auch Satz von Hurwitz) über holomorphe Überlagerungen zwischen kompakten Riemannschen Flächen
 der Satz von Hurwitz, der alle reellen, normierten Divisionsalgebren mit Eins beschreibt
 der Satz von Hurwitz über Quadratsummen in der elementaren Zahlentheorie 
 der Satz von Hurwitz (Zahlentheorie), welcher in der Zahlentheorie die Approximation irrationaler Zahlen durch Brüche behandelt